Cuburu ist der Familienname folgender Personen:

 José Antonio Cuburu (1925–2005), mexikanischer Fußballspieler
 Martín Cuburu (* 19**; † unbekannt), mexikanischer Fußballspieler
 Samuel Cuburu (* 1928; † unbekannt), mexikanischer Fußballspieler